Anatolij Markovič Žabotinskij – fisico sovietico, dal 1990 russo
 Vladimir Žabotinskij – politico russo, tra i capifila del «revisionismo sionista»